Edmund Kretschmer (1830–1908) – niemiecki kompozytor i organista
 Ernst Kretschmer (1888–1964) – niemiecki psychiatra
 Otto Kretschmer (1912–1998) – niemiecki wojskowy